Wladimir Sidorenko ist der Name folgender Personen:

 Wladimir Wladimirowitsch Sidorenko (* 2002), russischer Tischtennisspieler
 Wolodymyr Sydorenko (* 1976), ukrainischer Boxer